Füzérkői-átjáró néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Füzérkői-átjáró, a Füzér-kői-átjáró másik neve.
 Füzérkői-átjáró, a Füzér-kői Kis-átjáró másik neve.

Hasonló nevek:

 Füzér-kői-átjáró, cserépfalui barlang.
 Füzérkői átjáró, a Füzér-kői-átjáró másik neve.
 Füzérkői átjáró, a Füzér-kői Kis-átjáró másik neve.
 Füzér-kői átjáró, a Füzér-kői Kis-átjáró másik neve.